Hlińska Przełęcz (Hlinské sedlo) – przełęcz w Tatrach Wysokich
 Hlińska Przełęcz (Hlinské sedlo) – przełęcz w Tatrach Zachodnich